Denumirea de Iavorovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Iavorovo, un sat în comuna Cernoocene, regiunea Kărdjali;
 Iavorovo, un sat în comuna Cirpan, regiunea Stara Zagora.